Las lenguas siníticas (a veces también lenguas chinas) forman una subfamilia dentro de las lenguas sinotibetanas, la mayoría de ellas son descendientes de los grupos étnicos antiguos de Huaxia, excepto la lengua bai cuyo estatus dentro del sinotibetano es controvertido.

Clasificación 

La clasificación interna de las lenguas sino-tibetanas es problemática, frecuentemente se ha considerado que las lenguas siníticas forman una rama independiente de las otras, aunque algunos autores han argumentado en favor de la existencia de una rama sino-karénica.

Clasificación interna 
En cuanto a las lenguas siníticas propiamente dichas, el parentesco de todas ellas es claro, y existe documentación histórica de mucha antigüedad en lenguas siníticas. El único punto controvertido es la pertenencia o no del bai a las lenguas siníticas o si por el contrario esta lengua formaría una rama independiente dentro de las lenguas han-tibetanas. Excepto por el hecho del bai, el término "lenguas siníticas" puede considerarse casi sinónimo de "lenguas chinas", y se usa frecuentemente en contraposición a "dialectos chinos" para explicitar la idea de que son lenguas diferentes ininteligibles entre sí más que dialectos de una misma lengua.

Asumiendo el carácter sinítico del bai, el proto-sinítico habría dado lugar por un lado al antiguo chino, antecesor del resto de lenguas chinas, y por otro lado al bai. El antiguo chino se habría dividido en dos ramas; la principal habría sido el chino clásico y por otro lado el proto-min, antecesor del grupo hokkien. El resto de lenguas chinas modernas (mandarín, wu, kan-hakka y yue) serían descendientes del chino clásico.

El progreso del trabajo comparativo ha llevado a encontrar "dialectos" adicionales mutuamente ininteligibles con su antecesor. Las últimas lenguas en separarse del tronco común habrían sido el huizhou, el jin, el pinghua y el qiongwen, y las dos ramas restantes el wu y el yue, que tienen una inteligibilidad mutua muy restringida. Algunas otras lenguas siníticas no han sido adecuadamente clasificadas todavía. El siguiente esquema muestra un árbol filogenético de las lenguas siníticas:

Una lista algo más extensa de las variedades siníticas es la siguiente:
 Idioma bai, formado por varios dialectos mutuamente ininteligibles.
 Lenguas chinas (propiamente dichas)
 Min (閩語 / 闽语), 70 millones de hablantes.
 Min bei (Min septentrional)
 Min de Shaojiang, frecuentemente incluido con el min bei.
 Min dong (min oriental; incluye el dialecto de Fuzhou)
 Min zhong (min central)
 Puxian min
 Min nan (min meridional)
 Hokkien (incluye el dialecto de Amoy y el taiwanés)
 Teochew (inteligibilidad limitada con el hokkien)
 Min de Leizhou
 Hainanés (Qiongwen)
 Ramas descendientes del chino clásico:
 Guan (bĕifānghuà)
 Mandarín (北方話 / 北方话),  885 millones de hablantes.
 Dungan hablado por los hui de Asia central, posee una literatura distintiva no representable en caracteres chinos.
 Jin (晉語 / 晋语), 45 millones.
 Wu (吳語 / 吴语), 77 millones de hablantes, incluye el shanghainés.
 Wenzhou (frecuentemente incluido en el wu, pero mutuamente inintegible con él)
 Huizhou (a veces clasificado como el gan)
 Chino Gan-Hakka
 Gàn (贛語 / 赣语), 31 millones de hablantes.
 Hakka o kèjiā (客家語 / 客家语), 34 millones de hablantes.
 Xiang (湘語 / 湘语), 36 millones.
 Yuè (cantonés)
 Idioma cantonés (Yuèhai, 粵語 / 粤语), 55 millones de hablantes.
 Taishanese, no es mutuamente inteligible con el cantonés de Cantón
 Pínghuà (平話 / 平话), 2 millones), a veces considerado como rama independiente del yuè.

Variedades no clasificadas
 Tuhua (incluye shaozhou tuhua)
 Danzhouhua
 Linghua

Descripción lingüística 
Los primeros intentos ambiciosos de reconstruir el proto-chino fueron hechos por Bernhard Karlgren a principios del . El reto en esta reconstrucción es que, al ser la escritura no alfabética, la forma en que los logogramas eran pronunciados en el pasado no puede ser inferida directamente y es necesario recurrir, por ejemplo, a la poesía (Qièyùn) o a la evidencia de las lenguas modernas para deducir la fonología del proto-chino.

Fonología 
El sistema fonológico de las lenguas chinas antiguas no se conoce directamente debido al carácter de la escritura china. Sin embargo, una serie independiente de evidencias junto con el método comparativo con las lenguas chinas modernas permite reconstruir el sistema fonológico para épocas antiguas. 

El inventario consonántico del chino medio puede ser interpretado a partir de las rimas del Qièyùn con un alto grado de certeza. El siguiente cuadro resume los fonemas que podían aparecer en posición inicial:

Para el caso del chino antiguo la reconstrucción es más incierta y se ha propuesto el siguiente cuadro tentativo de consonantes iniciales:

Algunos autores reconstruyen un sistema ligeramente diferente para el chino antiguo que además reconstruyen nasales sordas.

Gramática 
El chino clásico es una lengua altamente aislante, más incluso que la mayoría de modernas lenguas chinas. El chino clásico está muy bien representado en los textos y su gramática es bien conocida. Sin embargo, la reconstrucción gramatical del proto-sinítico, que es un estadio más antiguo que el chino clásico, es más dudosa que la reconstrucción fonológica.

Comparación léxica 
Los numerales en diferentes variedades siníticas son:
{|class=wikitable style=text-align:center;
|-
! rowspan=2|GLOSA
! colspan=2| Guan-Jin
! rowspan=2| PROTO-XIANG
! colspan=2| Gan-Hakka
! colspan=2| Wu-Hui
! colspan=2| Yue-Ping
! rowspan=2| PROTO-MIN
! colspan=2| Chino medieval
! rowspan=2| CHINOCLÁSICOTARDÍO
! rowspan=2|PROTO-CHINO
|-
! PROTO-MANDARÍN
! PROTO-JIN
! PROTO-GAN !! PROTO-HAKKA
! PROTO-HUI !! PROTO-WU
! PROTO-PING !! PROTO-YUE
! Chino medio
! Sino-Japonés
|-
| '1' || *i̯i || *i̯əʔ || *i || *il || *i̯it || *iʔ
| *ii̯ʔ || *i̯ət || *i̯it || *tsit || i̯it || *it-iitɕi || *i̯it || *ʔit
|-
| '2' || *ər || *ər || *ə || *ə || *ŋi5 || *n ~ *ẽ
| *nia || *ŋi ||  *ᵑgi || *ŋi || ńźi̯i- || ni || *ŋi̯is || *ŋij-s
|-
| '3' || *san || *sɑŋ || *san || *sam || *sam || *sã
| *sa ||  *sam || *sam || *saŋ || sam || san || *sam || *sum
|-
| '4' || *si || *si || *sɿ || *si || *si || *sɿ
| *si || *si || *sei || *si || sî || *siɕi || *si(i̯)- || *slij-s
|-
| '5' || *wu || *wu || *u || *ŋ || *m~ŋ || *wu
| *ŋ ||  *ŋ || *m~ŋ || *ŋu || ŋuo || go || *ŋwo || *Cŋˁaʔ
|-
| '6' || *li̯u || *li̯əu || *ləu || *li̯uk || *li̯uk || *ljoʔ
| *loʔ ||  *li̯ɑu || *li̯ok || *li̯ok || li̯uk || ɾok-ɯ|| *li̯uk || *kruk
|-
| '7' || *tɕʰi || *tsʰi̯əʔ || *tsʰi || *tsʰil || *tsʰit || *tsʰiʔ
| *tsʰii̯ʔ ||  *tsʰət || *tsʰii̯t || *tsʰit || tsʰit || *sit-iɕitɕi || *tsʰii̯t || *tsʰit
|-
| '8' || *pa || *paʔ || *pa || *pal || *pat || *paʔ
| *paʔ || *pat || *pat || *paiʔ || pat || *pat-ihɑtɕi || *pat || *pˁret
|-
| '9' || *tɕi̯u || *tɕi̯əu || *tɕi̯əu || *tɕi̯u || *ki̯au || *tɕi̯o
| *ki̯ou || *kjɑu || *ki̯au || *ki̯au || ki̯əu || *ki̯ukʲɯː || *ki̯əu || *k(i̯)uʔ
|-
| '10' || *ʂi || *ʂəʔ || *ʂi || *ʂip || *ʂip || *ɕiʔ
| *ʑii̯ʔ || *ɕəp || *sip || *sip || dʑii̯p || *dʑipudʑɯː || *ʂip || *tgəp
|}

Vocabulario
En esta tabla se ha transcrito utilizando el Alfabeto Fonético Internacional. Las formas representan las diferencias morfológicas (escritura) además de las diferencias fonológicas (sonido). Por ejemplo, la palabra mandarín para el pronombre "él" es 他 , pero en cantonés (Yue) se usa una palabra distinta, 佢 [kʰɵy˩˧].

Nota sobre los tonos usados, los tonos de nivel son:
˥ tono muy alto (forma alternativa mediante número: 1)
˦ tono alto (forma alternativa mediante número: 2)
˧ tono medio (forma alternativa mediante número: 3)
˨ tono bajo (forma alternativa mediante número: 4)
˩ tono muy bajo (forma alternativa mediante número: 5)
Los tonos de contorno (con cambio de nivel):
 ˥˧ alto-medio (forma alternativa: 13), ˥˩ (forma alternativa: 15)
 ˨˩ medio-bajo (forma alternativa: 31), ˧˥ medio-alto (forma alternativa: 31)
 ˩˦ muy bajo-muy alto (forma alternativa: 51), ˩˧ muy alto-medio/bajo (forma alternativa: 53)

Véase también 
Listas de Swadesh en proto-sinítico

Referencias

Notas

Bibliografía

Enlaces externos 
Numerals in Sino-Tibetan and Sino-influenced Languages